Naos (Griekse tempel), een onderdeel van een tempel
 Naos (Byzantijnse kerk), een onderdeel van een Byzantijnse kerk
 Naos (ster), een ster